Колумбийская пара Мариана Дуке Мариньо / Каталина Кастаньо — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — Лурдес Домингес Лино и Мария Хосе Мартинес Санчес — не защищали свой титул: Мария Хосе из-за замужества пропускала игровую неделю, а Лурдес собиралась принять участие в турнире, но из-за травмы бедра была вынуждена в последний момент сняться с соревнований.

Посев 

  Юлия Гёргес /  Анастасия Павлюченкова (Четвертьфинал, отказ)
  Ольга Говорцова /  Клаудиа Янс-Игначик (Четвертьфинал, отказ)

<li>  Дарья Юрак /  Каталин Мароши (Первый раунд)
<li>  Лурдес Домингес Лино /  Анабель Медина Гарригес (Первый раунд, отказ)

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Швеции по теннису 2012